Кадва́ладр, Кадва́ладер ( — «военный вождь»; от cad — «битва», walad[e]r — «вождь») — двусоставное валлийское имя. Немецкий филолог Лоренц Дифенбах выдвигал гипотезу происхождения кимврской морфемы «валадр» от сходных протославянских корней «volod», «vlad» (volodar, vladjeti).

 Кадваладр — правитель Мейрионидда, суб-королевства, подчиненного Королевству Гвинедд.
 Кадваладр ап Грифид — сын Грифида ап Кинана, короля Гвинеда, и младший брат Oуэна Гвинедского.
 Кадваладр ап Кадваллон — король Гвинеда (655—682), сын Кадваллона ап Кадвана.

Примечания